Ма́йкл Новак (): Новак, Майк (1915—1978) — американский профессиональный баскетболист.
 Новак, Майкл (1933—2017) — американский католический философ, журналист, писатель и дипломат.